«Capotille» puede referirse a:
 Capotille, comuna haitiana del departamento de Noreste.
 Capotille, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Capotille.